Särkkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Särkkä, Kuopio, Norra Savolax, 
 Särkkä, Ylöjärvi, Birkaland, 
 Särkkä, Björneborg, Satakunta, 
 Särkkä, Lahtis, Päijänne-Tavastland, 
 Särkkä, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar